Fridrik III. Lijepi
Fridrik III., car Svetog Rimskog Carstva
Fridrik III., njemački car
Fridrik III. Danski
Fridrik III., vojvoda Holstein-Gottorpa